Смоково може да се отнася за:

 Смоково, бивше село, сега квартал на град Цриквеница, Хърватия;
 Лутропиги, до 1927 година Смоково, село в дем Софадес, Гърция;
 Пиргос, до 1927 година Смоково, село в дем Ламия, Гърция;
 Смоковско езеро, язовир при село Лутропиги, дем Софадес, Гърция;